Wilczowola peut désigner en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Wilczowola, village du powiat de Kozienice
 Wilczowola, village du powiat de Zwoleń